Le Joueur d'échecs – film del 1927 diretto da Raymond Bernard
Scacco alla regina (Le Joueur d'échecs) – film del 1938 diretto da Jean Dréville